postacie fikcyjne
Słoneczko Baudelaire
utwory muzyczne
Czerwone słoneczko
filmy
Słoneczko na nitce – (ros. Солнышко на нитке) – radziecki krótkometrażowy film lalkowy z 1977 roku w reżyserii Władimira Danilewicza
Słoneczko jasne zza czarnych gór – polski film z 1979 w reżyserii Antoniego Halora 
Słoneczko i śnieżni ludkowie –  (ros. Солнышко и снежные человечки) – radziecki krótkometrażowy film animowany z 1985 roku w reżyserii Władimira Gonczarowa 
instytucje 
Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko
Słoneczko – sanatorium w Kołobrzegu
określenia techniczne
sposób zaplotu szprych rowerowych
Odznaki
„Słoneczko kadeckie” – odznaka z czapki kadeta II RP
„Słoneczko zuchowe” – odznaka zuchów dziewcząt przed II wojną światową
symbole
określenie ośmioramiennej swastyki
słoneczko (kołowrót) – wariant podwójnej swastyki, symbol rodzimowierców słowiańskich

Zobacz też 
Słońce (ujednoznacznienie)